Peder Wøldike henviser til:

 Peder Wøldike (1654-1725) — dansk præst
 Peder Wøldike (1692-1759) — dansk præst
 Peder Wøldike (skolemand) — dansk skolemand
 Peder Rosenstand Wøldike (1781—1850) — dansk præst